Ви́ктор Я́ковлевич Дро́быш (род. 27 июня 1966, Колпино, СССР) — российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России (2010).

Один из композиторов песни «Party for Everybody» в исполнении «Бурановских бабушек», которые заняли 2-е место на «Евровидении 2012». Сотрудничает с Валерией, Кристиной Орбакайте, Григорием Лепсом, Стасом Пьехой, Настей Самбурской, Николаем Носковым.

В сентябре 2017 года стал музыкальным продюсером проекта «Новая Фабрика Звёзд», стартовавшем на телеканале «Муз-ТВ».

Биография 
Родился 27 июня 1966 года в Колпино, Ленинград, в семье выходцев из Белоруссии. Окончил музыкальную школу, музыкальное училище, консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по классу фортепиано.
Виктор учился в школе № 467 с 1973 по 1981 год. В то же время ходил и в детскую музыкальную школу.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов, играл на клавишных в группах «Союз» и «Санкт-Петербург — 2».

Принимал участие в создании группы «Lost and found» (впоследствии переименованной в «Пушкинг»).

С 1996 года работал в Германии. После переехал жить в Финляндию, где создал дуэт «Pets».

Параллельно являлся вице-президентом российско-финской радиостанции «Sputnik», петербургская студия которой впоследствии стала «Радио Монте-Карло Петербург».

Немецкая звукозаписывающая компания «Edel Records» вручила Дробышу «Золотой диск» за композицию «DaDiDam», исполненную дуэтом «Pets».

Позже, когда Дробыш возвратился в Россию, песню «DaDiDam» в 2002 году записала и исполнила Кристина Орбакайте, но уже на русском языке, а песню группы «Pets» — «Run Baby Run» исполнила Валерия под названием «Розовый туман» (2003 год, CD «Страна любви»).

Широкую известность получили такие работы композитора, как:
 «All My Love», исполненная Кристиной Орбакайте на Всемирной Музыкальной Премии «World Music Awards» в Монте-Карло в мае 2002 года;
 «Любовь, которой больше нет», получившая национальную музыкальную премию «Золотой граммофон» в 2002 году (в декабре 2003 года Дробыш был отмечен за неё премией «Песня года») в исполнении Кристины Орбакайте и Авраама Руссо;
 «Просто любить тебя», ставшая хитом Кристины Орбакайте и Авраама Руссо;
 Хит Валерии «Часики», за которую Дробыш также получил премию «Золотой граммофон» в 2003 году.

Фабрика звёзд 
В 2004 году Виктор Дробыш принял участие в качестве сопродюсера в музыкальном телепроекте Первого канала «Фабрика звёзд 4».

В августе 2004 года был создан «Продюсерский центр Виктора Дробыша», занявшийся творческим продвижением выпускников «Фабрики звёзд 3»: групп «Тутси», «К. Г. Б.», а также таких исполнителей, как Юлия Михальчик, Наталья Подольская и Стас Пьеха.

В 2006 году Дробыш стал музыкальным продюсером шестого сезона телепроекта «Фабрика звёзд», а также генеральным продюсером «Национальной музыкальной корпорации», которая занимается продюсированием таких артистов, как Стас Пьеха, Марта, Наталья Подольская, Юлия Михальчик, Зара, Согдиана, Иванна, Алексей Хворостян, Прохор Шаляпин, Александр Киреев, а также групп «Тутси», «К. Г. Б.», «Челси» и «Ultrафиолет».

Скандал с Трэш-шапито КАЧ 

14 апреля 2007 года на музыкальном фестивале журнала «Fuzz» петербургской рэп-группой «Трэш-шапито КАЧ» была исполнена композиция «Подвиг», в которой прозвучала фраза «Витя Дробыш, со*и, уёб**ш». Виктор Дробыш подал в суд на лидера группы Сергея «Masterboy» Смирнова за оскорбление (ч. 2 ст. 130 УК РФ). В своих постах на «Live Journal» обвиняемый не признал свою вину и прокомментировал судебный процесс. Однако суд признал Смирнова виновным и обязал его выплатить Дробышу 50 тысяч рублей.

Битва хоров 
В 2012 году Виктор Дробыш участвовал в телепроекте «Битва хоров», где являлся наставником хора из Новосибирска, который дошёл до финала, но уступил Екатеринбургу. В отличие от своих коллег, он не отбирал участников в городе, а взял уже готовых ребят у Лаймы Вайкуле, которая по причине своего плотного гастрольного графика отказалась от хора. В 2013 году в новом сезоне являлся наставником рок-хора из Санкт-Петербурга, который уступил в финале хору из Краснодарского края.

Ты супер! 
11 февраля 2017 года стал одним из членов жюри детского международного вокального проекта «Ты супер!» на телеканале НТВ.

Новая Фабрика Звёзд 
В сентябре 2017 года стал музыкальным продюсером проекта «Новая Фабрика Звёзд», стартовавшем на телеканале «Муз-ТВ».

Нарушение авторских прав и плагиат 
Неоднократно обвинялся в нарушении авторских прав и плагиате.

16 июня 2020 года в Таганском районном суде города Москвы было рассмотрено дело о признании права авторства на произведение, прекращении нарушения прав, публикации решения суда о допущенном нарушении, взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение, а также компенсации морального вреда. Виктор Дробыш проходил по делу в качестве ответчика. В ходе рассмотрения Виктор Дробыш признался в сознательном нарушении исключительных прав.

24 ноября 2020 года определением судебной коллегии Московского городского суда Виктор Дробыш, согласно тексту постановления, признан виновным в многократном продолжаемом нарушении исключительных прав, осуществлённых сознательно с грубым и очевидным нарушением требований закона об использовании результата интеллектуальной деятельности, о чём ему [Дробышу] было заранее известно. Суд также признал Виктора Дробыша организатором незаконной переработки произведения, незаконного использования охраняемого законом результата интеллектуальной деятельности. Суд обязал Виктора Дробыша выплатить в пользу истца компенсацию, а также возместить расходы по оплате государственной пошлины, расходы по оплате услуг представителя, расходы на нотариальные услуги.

Хобби 
Активный поклонник хоккея с шайбой, регулярно принимает участие в товарищеских и благотворительных матчах по хоккею вместе с ветеранами спорта, актёрами и музыкантами. Болельщик ХК «Динамо» Москва, состоит в попечительском совете клуба.

Премии и награды 
 Указом Президента Российской Федерации № 1637 от 29 декабря 2010 года Дробышу Виктору Яковлевичу присвоено звание заслуженный артист России.
 Орден Франциска Скорины (2015 год, Белоруссия) — за высокий уровень творчества, значительный личный вклад в развитие и укрепление белорусско-российских культурных связей.

Список произведений 

Princessa Avenue
 «Девчонка» (январь-декабрь 2009)
 «Слеза» (январь-декабрь 2009)
 «Ирония любви» (январь-декабрь 2010)

Авраам Руссо
 «Любовь, которой больше нет» (январь-декабрь 2002) (дуэт с Кристиной Орбакайте)
 «Просто любить тебя» (январь-декабрь 2003) (дуэт с Кристиной Орбакайте)
 «Знаю» (январь 2003—декабрь 2004)
 «Через любовь» (январь-декабрь 2006) (дуэт с Иванной)
 «Нежная, грешная» (январь-декабрь 2011)
 «Цвет любви» (январь-декабрь 2011)
 «На твоей волне» (январь-декабрь 2012)

Александр Коган
 «Как хочу, так тебя и люблю» (январь-декабрь 2012)
 «Кто придумал мир» (январь-декабрь 2013)
 «Кто кого бросил» (январь-декабрь 2013)
 «Я жду звонка» (январь-декабрь 2014)
 «Счастье» (январь-декабрь 2016)
Александр Розенбаум
 «Любовь на бис» (январь-декабрь 2011) (дуэт с Зарой)

Алексей Хворостян
 «Я служу России» (январь-декабрь 2006)
 «Падали, но поднимались» (январь-декабрь 2007)

Ангина
 «Кому какое дело» (январь-декабрь 2004)

Бурановские бабушки
 «Party for Everybody» (январь-декабрь 2012)

Валерия
 «Перелей вода» (январь-декабрь 2003)
 «Часики» (январь-декабрь 2003)
 «Была любовь» (январь-декабрь 2003)
 «Радуга-дуга» (январь-декабрь 2003)
 «Чёрно-белый цвет» (январь-декабрь 2003)
 «Ты пришёл» (январь-декабрь 2003)
 «Розовый туман» (январь-декабрь 2003)
 «Обо мне вспоминай» (январь-декабрь 2003)
 «Страна любви» (январь-декабрь 2003)
 «Ты грустишь» (январь-декабрь 2004) (дуэт со Стасом Пьехой)
 «Ключики» (январь-декабрь 2005)
 «Расставание» (январь-декабрь 2005) (дуэт со Стасом Пьехой)
 «Нежность моя» (январь-декабрь 2006) (в соавторстве с сыном Валерием Дробышем)
 «От разлуки до любви» (январь-декабрь 2006)
 «Просто так» (январь-декабрь 2006)
 «Ты поймёшь» (январь-декабрь 2006)
 «Танец для двоих» (январь-декабрь 2006)
 «Мой любимый» (январь-декабрь 2014)
 «Сердце из стекла» (январь-декабрь 2014) (дуэт с Русланом Алехно)
 «Тело хочет любви» (январь-декабрь 2016)
 «Любовь не продаётся» (январь-декабрь 2016) (дуэт с Кристиной Орбакайте)

Виктор Салтыков
 «Берега любви» (январь-декабрь 2004) (дуэт с Татьяной Овсиенко)

Владимир Пресняков-младший
 «Ты со мной» (январь-декабрь 2009) (дуэт с Натальей Подольской)

Григорий Лепс
 «Я тебе не верю» (январь-декабрь 2007) (дуэт с Ириной Аллегровой)
 «Она не твоя» (январь-декабрь 2007) (дуэт со Стасом Пьехой)
 «Не жди меня» (январь-декабрь 2008) (дуэт со Славой)
 «Я тебя не люблю» (январь-декабрь 2009)
 «Криминал» (январь-декабрь 2016)

 Диана Гурцкая
 «Нежная» (январь-декабрь 2003)
 «Два сердца» (январь-декабрь 2005)
 «Тебя теряю» (январь-декабрь 2013)

Джулия Кова
 «Подождём под дождём» (январь-декабрь 2004)

Женя Малахова
 «Мама» (январь-декабрь 2004)
 «Клинит» (январь-декабрь 2004)
 «Я не ангел» (январь-декабрь 2005)
 «Забывай» (январь-декабрь 2005)
 «Не обещал» (январь-декабрь 2005)
 «Я опять тебя жду» (январь-декабрь 2005)
 «Не улетай, любовь!» (январь-декабрь 2005)

Зара
 «Любовь-красавица» (январь-декабрь 2006)
 «Единственный» (январь-декабрь 2006)
 «Я умножаю на любовь» (январь-декабрь 2007)
 «По краю любви» (январь-декабрь 2008)
 «Казалось» (январь-декабрь 2009)
 «Любовь на бис» (январь-декабрь 2011) (дуэт с Александром Розенбаумом)
 «Я буду нежной» (январь-декабрь 2012)
 «Два солнышка» (январь-декабрь 2012)
 «Любовь как погода» (январь-декабрь 2012)
 «Счастье над землёй» (январь-декабрь 2014)

 Ирина Аллегрова
 «Я тебе не верю» (январь-декабрь 2007) (дуэт с Григорием Лепсом)
 «Первая любовь — любовь последняя» (январь-декабрь 2013) (дуэт со Славой)
 «Кино о любви» (январь-декабрь 2016) (дуэт с IVAN)

Кристина Орбакайте
 «Любовь, которой больше нет» (январь-декабрь 2002) (дуэт с Авраамом Руссо)
 «Да-ди-дам» (январь-декабрь 2002)
 «Сказка для двоих» (январь-декабрь 2002)
 «All My Love» (январь-декабрь 2002)
 «Я к тебе не вернусь» (январь-декабрь 2003)
 «Просто любить тебя» (январь-декабрь 2003) (дуэт с Авраамом Руссо)
 «Свет твоей любви» (январь-декабрь 2003)
 «Я не сказала» (январь-декабрь 2003)
 «Москва — Санкт-Петербург» (январь-декабрь 2009)
 «Любовь не продаётся» (январь-декабрь 2016) (дуэт с Валерией)

Лариса Долина
 «Обожжённая душа» (январь-декабрь 2006)

Марта
 «Не держи любовь» (январь-декабрь 2010)

Настасья Самбурская
 «Плохие мальчики» (январь-декабрь 2016)

Николай Носков
 ""

Наталья Подольская
 «Поздно» (январь-декабрь 2004)
 «Nobody Hurt No One» (январь-декабрь 2005)
 «Ты со мной» (январь-декабрь 2009) (дуэт с Владимиром Пресняковым-мл)

Руслан Алехно
 «Сердце из стекла» (январь-декабрь 2014) (дуэт с Валерией)

Слава
 «Попутчица» (январь-декабрь 2004)
 «Дорога белая» (январь-декабрь 2005)
 «Классный» (январь-декабрь 2005)
 «Восьмёрка на нули» (январь-декабрь 2006)
 «I Wanna Be The One» (январь-декабрь 2006)
 «Не жди меня» (январь-декабрь 2008) (дуэт с Григорием Лепсом)
 «Крик души моей» (январь-декабрь 2009)
 «Одиночество» (январь-декабрь 2010)
 «Я и ты» (январь-декабрь 2011) (дуэт со Стасом Пьехой)
 «Люди любят» (январь-декабрь 2011)
 «Sex не любовь» (январь-декабрь 2012)
 «Расскажи мне, мама» (январь-декабрь 2013)
 «Первая любовь — любовь последняя» (январь-декабрь 2013) (дуэт с Ириной Аллегровой)
 «Мы теперь одни» (январь-декабрь 2018) (дуэт с Emin)

Стас Михайлов
 «Если бы не ты» (январь-декабрь 2010)

Стас Пьеха
 «Одна звезда» (январь-декабрь 2004)
 «Ты грустишь» (январь-декабрь 2004) (дуэт с Валерией)
 «Расставание» (январь-декабрь 2005) (дуэт с Валерией)
 «О тебе» (январь-декабрь 2006)
 «Она не твоя» (январь-декабрь 2007) (дуэт с Гриогорием Лепсом)
 «На ладони линия» (январь-декабрь 2008)
 «Я и ты» (январь-декабрь 2011) (дуэт со Славой)
 «Старая история» (январь-декабрь 2012)
 «Девочка на шаре» (январь-декабрь 2013)

Татьяна Овсиенко
 «Берега любви» (январь-декабрь 2004) (дуэт с Виктором Салтыковым)
 «Забыть тебя» (январь-декабрь 2009)

Тина Кароль
 «Я всё ещё люблю» (январь-декабрь 2015)

Тутси
 «Я люблю его» (январь-декабрь 2005)
 «Хочешь да, да, да» (январь-декабрь 2005)
 «Может быть любовь» (январь-декабрь 2008)

Челси
 «Чужая невеста» (январь-декабрь 2006)
 «Стань моей» (январь-декабрь 2006)
 «Я и ты» (январь-декабрь 2006)
 «Последний звонок» (слова Дмитрия Панфилова) (январь-декабрь 2006)
 «Для тебя» (январь-декабрь 2006)
 «Будь звездой» (январь-декабрь 2006)
 «Любовь всегда права» (январь-декабрь 2007) (дуэт с Филиппом Киркоровым)
 «Россия-Чемпионка» (январь-декабрь 2007) (гимн сборной России на телешоу «Большие гонки»)
 «SOS» (январь-декабрь 2012)

Филипп Киркоров
 «Любовь всегда права» (январь-декабрь 2007) (дуэт с группой «Челси»)

IVAN
 «Крест и ладонь» (январь-декабрь 2015)
 «Help You Fly» (январь-декабрь 2015)
 «Кино о любви» (январь-декабрь 2016) (дуэт с Ириной Аллегровой)

Совместно с SHAMAN (Ярослав Дронов)
 «РАЗЛУКА-ЛЮБОВЬ» (ноябрь 2021)

EMIN
 «Мы теперь одни» (январь-декабрь 2018) (дуэт со Славой)

Личная жизнь 

 Первая жена (1986 - 2004 гг.) — поэтесса и продюсер Елена Стюф  
 Сын Валерий Викторович Дробыш (род. примерно: 1987) — композитор и соавтор отца
Четверо внуков - детей Валерия и певицы Александры Гурковой. 
 Сын Иван Викторович Дробыш (род. 4 августа 1999) — барабанщик
 Вторая жена с 21 июня 2008 Татьяна Дробыш (род. 18.08.1969), у неё есть сын Антон Нусинов от бывшего супруга бизнесмена Алексея Нусинова
 Дочь Лидия Викторовна Дробыш (род. 6 мая 2010)
 Сын Даниил Викторович Дробыш (род. 15 декабря 2011)

Примечания

Ссылки 

 Национальная музыкальная корпорация
 Витя Дробыш и Кач
 Песня, посвящённая Виктору Дробышу

Родившиеся в Санкт-Петербурге
Фабрика звёзд (Россия)
Клавишники СССР
Клавишники России
Русские эмигранты четвёртой волны в Финляндии
Группа Челси
Композиторы XXI века
Музыкальные продюсеры XXI века